Ла́дожская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ладожская улица — улица в Заневке.
 Ладожская улица — улица в Иванове.
 Ладожская улица — улица в Москве.
 Ладожская улица — улица в Пензе.
 Ладожская улица — улица в Петрозаводске.
 Ладожская улица — прежнее (с 1940 по 1998 год) название Дерновой улицы в Санкт-Петербурге.
 Ладожская улица — улица в Саратове.
 Ладожская улица — улица в Томске (Просторный).

Крым 
 Ладожская улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Ладожская улица — улица в Запорожье.
 Ладожская улица — улица в Луганске.

Казахстан 
 Ладожская улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Новоладожская улица (Санкт-Петербург)